Die Texas Tennis Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. August in Dallas stattfand. Es wurde zum ersten Mal nach über zwölf Jahren wieder ausgetragen.

Das Turnier wurde von der an Nummer fünf gesetzten Deutschen Sabine Lisicki gewonnen. Im Doppel konnten Alberta Brianti und Sorana Cîrstea triumphieren.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Dallas